Die Abkürzung CLN steht für:
 Ceylon, Sri Lanka, ITU-Code
 Credit Linked Note
 Comitato di Liberazione Nazionale, süd- und mittelitalienisches politisches Widerstandsgremium 1943–1945
 Class Library for Numbers, eine C++-Klassenbibliothek für numerische Berechnungen
 Flughafen Carolina (Brasilien) (IATA-Code), den Flughafen der Stadt Carolina in Brasilien
 Katalanische Sprache, historischer Ethnologue-Code

CLN